Il doppio del torneo di tennis South Orange Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Fritz Buehning e Andrew Pattison che hanno battuto in finale Shlomo Glickstein e David Schneider 6–1, 6–4.

Teste di serie 

 Fritz Buehning /  Andrew Pattison (campioni)
 Robert Van't Hof /  Van Winitsky (quarti di finale)

 Colin Dibley /  Brad Drewett (primo turno)
 John James /  Richard Meyer (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South Orange Open 1981